Mit Identitätsprüfung wird bezeichnet:

 Identitätsfeststellung, die Überprüfung der Personalien einer Person
 Identitätsprüfung (Chemie), ein Verfahren zur Identifizierung von Stoffen
 Identitätsprüfung (Materialprüfung), Prüfung, ob zwei Proben im Rahmen der statistischen Streuungen identisch sind oder nicht